Komarov může být:

 Komarov (kráter) – kráter nacházející se na severní hemisféře na odvrácené straně Měsíce

příjmení
 Leo Komarov (* 1987) – finsko-ruský hokejový útočník
 Vladimir Komarov (1927–1967) – sovětský kosmonaut ruské národnosti